Czarna Przełęcz – przełęcz w Karkonoszach
 Czarna Przełęcz – przełęcz w Tatrach